Sarkasjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sarkasjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 734722-167748), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,05 ha)
Sarkasjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 739048-166804), sjö i Jokkmokks kommun,  (23,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn